Ledizione 1998-99 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'MTK Hungária FC, che conquista il suo ventunesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Béla Illés dell'MTK Hungária FC con 22 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 MTK Hungária FC campione d'Ungheria 1998-99.
 Videoton FC, BVSC Budapest e III. Kerületi TUE retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1999-2000: MTK Hungária FC ammesso al secondo turno preliminare.
 Coppa UEFA 1999-2000: Ferencvárosi TC, Újpest FC ammesse al turno di qualificazione, Debreceni VSC ammesso al primo turno.
 Coppa Intertoto 2000: Tatabánya ammesso al primo turno.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Campionato ungherese di calcio